Kia Carnival — минивэн от южнокорейской фирмы Kia Motors. В Великобритании и Северной Америке продаётся под именем Kia Sedona. В настоящее время выпускается четвертое поколение.

Первое поколение 

Продажа автомобилей первого поколения осуществлялась с начала 1998 года. Автомобиль снабжался антиблокировочной системой и двумя подушками безопасности.

Kia Carnival II 
В 2002 году была проведена модернизация и автомобиль получил имя Carnival II. Для того, чтобы соответствовать норме выхлопов Евро-3 была уменьшена мощность бензинового двигателя. Турбодизель получил четыре клапана на цилиндр.

Второе поколение 

Второе поколение сменило первое в 2006 году. Автомобиль идентичен продаваемому в Северной Америке Hyundai Entourage.
Была улучшена безопасность, так были добавлены: система ESP, боковые и головные подушки безопасности. Carnival второго поколения обладает увеличенными колёсами в 16 дюймов или 17 дюймов.

Третье поколение 

Третье поколение было представлено в 2014 году на Автосалоне в Нью-Йорке.

Четвертое поколение 
Премьера минивэна Kia Carnival четвертого поколения состоялась летом 2020 года.

Производство 
В феврале 2021 На заводе «Автотор» в Калининграде запущено производство Kia Carnival четвертого поколения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Carnival
Минивэны